Norops ibague är en ödleart som beskrevs av  Williams 1975. Norops ibague ingår i släktet Norops och familjen Polychrotidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjällbärande kräldjur
ibague